La NCAA Division I 1995 si è svolta nel 1995: al torneo hanno partecipato 60 squadre di pallavolo universitarie e la vittoria finale è andata per la prima volta alla .

Squadre partecipanti

Torneo

Play-in games

Pacific regional

East regional

Central regional

Mountain regional

Final Four - Wolstein Center, Cleveland

Premi individuali

Collegamenti esterni

Pallavolo nel 1995
NCAA Division I (pallavolo femminile)